«Жозеф Бальзамо» — исторический роман Александра Дюма-отца, первая часть тетралогии «Записки врача», посвящённой событиям последней трети XVIII века. Русскоязычным читателям роман также известен под названием «Записки врача» и «Джузеппе Бальзамо».

Роман написан в сотрудничестве с Огюстом Маке и публиковался в газете  как роман-фельетон в 1846—1848 годах.

В основу романа легли реальные исторические события времён правления Людовика XV. Центральной фигурой является таинственный граф Калиостро (он же Жозеф Бальзамо), искусный врач, чародей, великий магистр масонского ордена, в сети интриг которого попадают многие влиятельные персоны высшего света европейских государств.

В романе описываются трагические события последних лет царствования Людовика XV. Среди действующих лиц король Франции, дофин Луи-Огюст, его жена Мария-Антуанетта, герцог де Шуазель, графиня Дюбарри, Жан-Жак Руссо, Жан-Поль Марат и другие.

По роману в 1949 году был снят фильм «Чёрная магия» с Орсоном Уэллсом в роли Калиостро, а в 1973 году — мини-сериал «Жозеф Бальзамо» с Жаном Маре в главной роли.

Литература

Ссылки 
 Оригинальный текст романа во французской Викитеке.

Романы Александра Дюма (отца)
Исторические романы о XVIII веке
Приключенческие романы на французском языке